Förenade kungariket kan syfta på:

Kungariket Förenade Nederländerna – en monarki i Europa åren 16 mars 1815-19 april 1839
Förenade kungariket Portugal, Brasilien och Algarve – en monarki bestående av Portugal, Brasilien och Algarve, samt koloniala besittningar i Afrika och Asien 1815–1825

Brittiska öarna
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland – en unionsstat bildad 1801 och idag medlemsstat i Samväldet, se Storbritannien
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands parlament – landets lagstiftande församling, se Storbritanniens parlament
Förenade kungariket Storbritannien och Irland – det formella namnet på Storbritannien från 1 januari 1801 till den 12 april 1927

Tidigare
 Kungariket Storbritannien – en suverän stat i nordvästra Europa som existerade mellan 1707 och 1800, och hade sedan 1603 haft en gemensam monark
 Kungariket Irland – landet Irland under perioden mellan 1542 och 1800

Skandinavien
Kalmarunionen – en förening av kungarikena Sverige, Norge och Danmark 1392–1520
Danmark-Norge – kungariken förenade i union 1536–1814
Svensk-norska unionen – kungariken förenade i union 1814–1905

Se även
Storbritannien (olika betydelser)
Brittisk